Gammelborg har flere betydninger:
 Gammelborg (Fyn) - Vest for Nyborg
 Gammelborg (Møn) – et område i Keldby Sogn på Møn

Se også 
 Gamleborg – et område i Aaker Sogn på Bornholm der nogle gange omtales Gammelborg